Achoris o Acori, altro nome di Maatibra Hakor, sovrano egizio
 Leonardo Acori – allenatore ed ex calciatore italiano